Кратер Витрувий () — небольшой ударный кратер на северной границе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь римского архитектора и механика, учёного-энциклопедиста Марка Витрувия Поллиона (I век до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Дауэс на западе, кратер Фаброни на северо-западе, кратер Чин-Те на севере-северо-западе, кратер Литтров на севере, кратер Маральди на северо-востоке, кратер Гарднер на востоке, кратер Кахаль на юге-юго-востоке, кратер Янсен на юго-западе и кратер Плиний на западе-юго-западе. На юге от кратера находится Море Спокойствия, на востоке Залив Любви, на северо-западе Море Ясности. Среди других деталей лунного рельефа надо упомянуть пик Аргея, борозду Кармен, борозду Рудольфа на западе-северо-западе; пик Витрувия на севере; гряды Барлоу на юге и борозду Янсена на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 30,9 км, глубина 1,88 км.

Кратер имеет полигональную форму, достаточно хорошо сохранился, вал четко очерчен и имеет острую кромку. К южной части внешнего откоса вала примыкает небольшой кратер. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 900 м, наибольшего возвышения вал достигает в северо-западной части, объем кратера составляет приблизительно 570 км³. Дно чаши неровное, сильно пересеченное, с небольшим поднятием местности в юго-западной части. Кратер окружает ровная поверхность лунного моря, кроме северной части, где местность поднята и пересечена. Внутренняя часть кратера имеет яркость 2½° по таблице яркостей Шрётера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Витрувий А в 1976 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Гарднер. В этом кратере зарегистрированы термальные аномалии во время лунных затмений. Это явление объясняется небольшим возрастом кратера и отсутствием достаточного слоя реголита, оказывающего термоизолирующее действие.
 Сателлитный кратер Витрувий B был назван кратером Фишер, но Международный астрономический союз не утвердил это название.
 Сателлитный кратер Витрувий E в 1976 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Фаброни. 
 На фототопографической карте 61-A1 сателлитный кратер Витрувий G неофициально именован как кратер Эль-Греко.

Места посадок космических аппаратов 
Приблизительно в 40 км к северу от сателлитного кратера Витрувий L находится место посадки лунного модуля "Челленджер" экспедиции Аполлон-17.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17 
 Снимки восточной части кратера с борта Аполлона-17 
 Кратер Витрувий на карте LAC-93 
 Селенографическая карта окрестностей кратера 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны